Albæk Sogn henviser til flere artikler:
 Albæk Sogn (Randers Kommune) – et sogn i Randers Kommune og i Mariager-Nørhald Provsti
 Albæk Sogn (Frederikshavn Kommune) – et sogn i Frederikshavn Kommune og i Frederikshavn Provsti